Vancouver jelentős város Kanadában, Brit Columbia tartományban.

Vancouver utalhat még a következőkre is:

Helyek
 Vancouver-hegy, a Yukon–Alaszka határon

Kanada
 Vancouver-sziget, Brit Columbia
 Vancouver, város Brit Columbiában
 Kelet-Vancouver, Vancouver város része
 Nagy-Vancouver, Vancouver város a környező településekkel együtt
 Vancouver regionális kerület, vagy Metro Vancouver - Vancouver város és környéke önkormányzata
 Nyugat-Vancouver, Metro Vancouver része
 Észak-Vancouver, Brit Columbia, két külön helyhatóság Metro Vancouver területén
 Észak-Vancouver (város)
 Észak-Vancouver (kerületi önkormányzat)
 Vancouveri-öböl, Brit Columbia, korábbi konzervgyártó város a Jervis-partbeszögellésen
 Vancouver, a Jervis-partbeszögellésbe ömlő folyó

Egyesült Államok
 Vancouver, város Washington államban
 Fort Vancouver,  19. századi szőrmekereskedelmi állomás volt a mai washingtoni Vancouver város területén
 Vancouver helyőrség, az Egyesült Államok hadseregének korábbi bázis Fort Vancouvernél
 Vancouver-tó, tó a washingtoni Clark megyében

Másutt
 Vancouver-hegy, Új-Zéland hatodik legmagasabb névvel rendelkező hegye

Személy 
 George Vancouver (1757–1798), brit tengerésztiszt és felfedező

Vízijárművek 
 Vancouver, a Hudson's Bay Company teherszállító gőzhajója a 19. században
 HMCS Vancouver (F6A), a Királyi Kanadai Haditengerészet Navy S osztályó rombolója
 HMCS Vancouver (FFH 331), a kanadai haderő Halifax-osztályú fregattja
 USS Vancouver (LPD-2), az amerikai haditengerészet Raleigh-osztályú kétéltű partraszálló hajója

Egyéb 
 Vancouver (választási kerületek), Vancouver (Brit Columbia) város választókerületei
 Vancouver-expedíció, George Vancouver csaknem ötéves földkörüli expedíciója 1791-ben
 Vancouver-rendszer, tudományos referencirendszer, amelyet főleg a fizikában és a gyógyszertudományban használnak
 Bobby Taylor & the Vancouvers, soul zenekar az 1960-as években
 Vancouver (album), Matthew Good albuma 2009-ben
 Vancouver (EP), La Dispute, egy post-hardcore zenekar EP-je 2006-ban
 Vancouver Special, építészeti stílus kb. 1965 és 1985 között